Aube je lahko:

 Aube, departma v srednji Franciji, imenovan po reki Aube.
 Aube, naselje v francoskem departmaju Moselle,
 Aube, naselje v francoskem departmaju Orne,
 Aube, 248 km dolga francoska reka, desni pritok Sene.